Голдырев (фамилия)
 Голдырев, Василий Иванович (1923—2001) — российский живописец.
 Голдырев, Глеб Олегович (род. 1993) — российский баскетболист.
 Голдырев, Иван Дмитриевич (1923—2003) — полный кавалер ордена Славы.

 Голдырева, Марина Андреевна (Рявкина; род.  1993) — российская баскетболистка.